La bataille de Konotop peut désigner :
 celle de 1659 ;
 celle de 2022.